106 км, 106-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.  

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты

106 км Рожневский Бор — населённый пункт в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Кудринского сельсовета.
 железнодорожные объекты, название нескольких железнодорожных остановочных пунктов

Действующие 
 106 км (платформа, Волховстроевское направление)
 106 км (платформа, Приморское направление)
 106 км (платформа, Южно-Уральская железная дорога)
 106 км (платформа Кругобайкальской железной дороги)

Упразднённые 
 106 км (платформа, Московское направление)